Olasz János (?–?) a boldogkői vár várnagya (1335 körül – 1350 körül)
 Olasz János (1904–1968) színművész
 Olasz János (1937–2020) politikus, tanár, népművelő
 Olasz János (1986) labdarúgó